Сёдерман () — шведская фамилия. Известный носители:

 Сёдерман, Август (1832—1876) — шведский композитор и дирижёр.
 Сёдерман, Якоб-Магнус (род. 1938) — финский политический деятель, юрист.